Juan Asensio puede referirse a:
 Juan Asensio Barrios (ca. 1619 - 1692), obispo de Lugo, Ávila y Jaén, y presidente del Consejo de Castilla.
 Juan Asensio (1971), crítico literario y polemista francés.
 Juan Asensio (Cuenca, 1959), escultor.